Блаж Кра́левич (; 16 сентября 1947 — 9 августа 1992) — военный деятель боснийских хорватов в первые месяцы Боснийской войны, командующий Хорватскими оборонительными силами. За семь дней до своего убийства Кралевич был назначен членом Генерального штаба боснийской армии.

Биография 
Блаж Кралевич был одним из восьми детей многодетной хорватской семьи из деревни Лисице, близ Любушек. Его родители — Никола и Мара Кралевичи.

В 19 лет Блаж эмигрировал в ФРГ, а вскоре после этого — в Австралию, где он стал успешным бизнесменом. Открыл ресторан в Мельбурне. Кралевич присоединился к основанной в 1961 г. хорватской эмигрантской организации «Хорватское революционное братство». Целью организации было восстановление независимого Хорватского государства. Кралевич жил в Австралии до начала 1990-х годов, женился на боснийской мусульманке Джемиле, у них родилось два сына. Когда начался распад Югославии, Кралевич возвращается в Хорватию и становится одним из лидеров воссозданной «Хорватской партии права». В декабре 1991 года Кралевич становится лидером отделения партии в Герцеговине.

Заключение 6 мая 1992 года Грацского соглашения между лидером Хорватской республики Герцег-Босна Мате Бобаном и лидером Республики Сербской Радованом Караджичем о перемирии и фактическом начале Хорватско-боснийской войны вызвало далеко не однозначную реакцию в хорватском обществе, как в Республике Босния и Герцеговина, где у ХПП было открыто отделение, так и за её пределами. Кралевич резко осудил против Грацское соглашение и раздел Боснии и Герцеговины. Он выступал за объединение Хорватии и Боснии. Кралевич призывал боснийских хорватов-католиков воздержаться от поддержки Мате Бобана и созданного им усечённого «хорватского государства» на территории Боснии. Кралевич и его сторонники высказывались за союз с босняками-мусульманами и создания с ними совместного государства. Блаж Кралевич твёрдо стоял на платформе Анте Павелича:  

После раскола в национальных рядах Хорватской партией права были образованы Хорватские оборонительные силы (ХОС), которые фактически стали противниками и Хорватского совета обороны, и сербов. Во главе ХОС встал Блаж Кралевич. На начальном этапе войны подразделения ХОС участвовали в обороне Столаца, перешли в наступление в восточной Боснии и захватили часть муниципалитетов Требине и Билеча, после чего большинство сербского населения бежало из этих мест, что шло вразрез с Грацским соглашением Хорватии и Сербии о разделе Боснии. Произошёл конфликт между сторонниками двух правых партий и их боевых крыльев: ХДС (боевое крыло — Хорватский совет обороны) полностью поддерживала своего лидера Мате Бобана, Хорватская партия права (боевое крыло — «Хорватские оборонительные силы» ()) выступала за ту или иную форму союза с босняками-мусульманами против сербов. Командующий «Хорватскими оборонительными силами» генерал-майор Блаж Кралевич даже успел получить предложение от Алии Изетбеговича войти в Генеральный штаб Армии Республики Босния и Герцеговина.

9 августа 1992 года Блаж Кралевич выехал в Мостар на переговоры с Мате Бобаном. Предполагалось согласовать стратегию борьбы с караджистами. Кралевича сопровождал Винко Мартинович (по прозвищу «Штела»), командир Мостарского отряда ХОС. Бобан и Бруно Стоич (министр обороны Герцег-Босны) потребовали от Кралевича разоружить мусульманских бойцов ХОС — этих, якобы, «предателей, готовых ударить хорватов ножом в спину». Разговор не получился... А на обратном пути кортеж, в котором находился Кралевич, был расстрелян 20-ю солдатами Хорватского совета обороны на дороге в районе села Крушево, южнее Мостара. Вместе с Кралевичем нашли здесь свою смерть высокопоставленные офицеры ХОС Гордан Чуляк (Gordan Čuljak), Шадо Делич (Šahdo Delić), Иван Гранич, Расим Красничи (Rasim Krasniqi), Осман Максич, Maриo Meдич, Винко Приморац и Maркo Степанович. Один из убийц — Иван Андабак — произвёл контрольные выстрелы. Убийцы имели намерение увезти тела в Далмацию и сбросить их в море. Однако грузовик с трупами был своевременно обнаружен полицией Хорватии.  — утверждают авторы д/фильма «Bijeli Križ — Ubojstvo Blaža Kraljevića».

13 августа 1992 г. Блаж Кралевич был похоронен в родной деревне. После убийства командира «Хорватские оборонительные силы» (среди бойцов которых были как хорваты, так и босняки) к концу 1992 г. прекратили своё существование.

По настоянию генерала Гойко Шушака, Франьо Туджман 3 декабря 1996 г. посмертно наградил Блажа Кралевича Орденом Петра Зриньского и Франа Крсто Франкопана.

Примечания

Ссылки 
 Роль Блажа Кралевича в Боснийской войне 

Участники Боснийской войны
История Федерации Боснии и Герцеговины
Хорватские оборонительные силы
Родившиеся в Боснии и Герцеговине
Умершие в Боснии и Герцеговине
Похороненные в Боснии и Герцеговине